Ferrari (automerk), sportwagenmerk
Scuderia Ferrari, een Italiaans raceteam dat voorafging aan het sportwagenmerk
Ferrari (Campanië), een dorp in Avellino (Campanië, Italië)
Ferrari (Emilia-Romagna), een dorpje in Piacenza (Emilia-Romagna, Italië)
Ferrari (film), een film
Ferrari (popgroep), een Nederlandse popgroep
Ferrari (motorfietsmerk), een Italiaans motorfietsmerk
Ferrari (tractormerk), een tractormerk
Ferrari (nummer), een lied van James Hype en Miggy Dela Rosa

Personen met de achternaam Ferrari 
Enzo Ferrari, een Italiaanse autobouwer
Fernando Ferrari, Braziliaans-Italiaans voetballer
Lodovico Ferrari, een Italiaans wiskundige
Lolo Ferrari, een Franse danseres bekend omwille van haar boezem
Luc Ferrari, een Franse componist
Michel Ferrari, een Nederlands neuroloog
Michele Ferrari, een Italiaanse dokter, wielercoach en schrijver
Roberto Ferrari, Italiaans wielrenner
Roberto Ferrari, Italiaans schermer
Roberto Ferrari, Italiaans turner
Vanessa Ferrari, Italiaans turnster
Virginio Ferrari, Italiaans motorcoureur